Rupci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Rupci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń